

Episoade